est une expression anglaise signifiant « qu'il pleuve ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 Let It Rain, film américain d' sorti le  ;
 , titre anglais de Parlez-moi de la pluie, film français d'Agnès Jaoui sorti le .

Musique

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson d'Amanda Marshall présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Billy Joe Royal présente sur l'album  sorti en 1987 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'East 17 présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Eliza Doolittle présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Eric Clapton présente sur l'album Eric Clapton sorti en  ;
 , chanson de Girls' Generation présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Heavy D and the Boyz présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Jennifer Paige présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de JoJo présente sur l'album The High Road sorti le  ;
 , chanson de Jordin Sparks présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kris Allen présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Mark Chesnutt présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Nana présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'OK Go présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sarah Brightman présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'UFO présente sur l'album  sorti en .

Voir aussi